Akronim KL ima više značenja.

 Kit-ligand (-{KL}-), je alternativni naziv faktora stem ćelija, citokina koji se vezuje za -{c-Kit}- receptor (-{CD117}-).  
 Kilo litar je jedinica zapremine.